Il singolare del torneo di tennis ATP Firenze 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Marcelo Filippini che ha battuto in finale Richard Fromberg 3-6, 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Alberto Berasategui (secondo turno, ritiro)
 Javier Sánchez (secondo turno)
 Ronald Agénor (secondo turno)
 Renzo Furlan (primo turno)

 Stefano Pescosolido (primo turno)
 Jordi Arrese (primo turno)
 Marc-Kevin Goellner (quarti di finale)
 Younes El Aynaoui (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Firenze 1994
ATP Tour 1994